Офе́лия Ви́нтер (полное имя Офелия Клерекопер-Винтер, ; 20 февраля 1974, Булонь-Бийанкур) — французская певица, актриса и телеведущая.

Биография 

Отец Офелии Винтер, Давид Александр Винтер, в 1970-х годах был известным нидерландским поп-певцом, а мать — французская модель, сейчас работает агентом Офелии. Её брат Майкл — певец и телеведущий. Родители Офелии развелись, когда ей было два года, и она уехала с отцом в США, где обучалась хореографии, вокалу, музыке и актёрскому мастерству.

В возрасте 17 лет Офелия приехала в Париж, где стала жить с матерью и братом. На Елисейских Полях её заметил модельный агент и предложил ей работу. В течение трёх лет она была моделью агентства «Шанз-Элизе» (), после чего решила стать певицей и актрисой.

В 2007 году Офелия Винтер была задержана полицией по делу о торговле наркотиками, в котором проходила как потребитель наркотиков.

Музыкальная и кинокарьера 
Решение стать певицей Офелия приняла, когда узнала, что друг её отца, также певец, искал молодую певицу, чтобы создать дуэт. На протяжении 1996—2009 годов Офелия выпустила четыре альбома. Специально для неё поп-звезда Принс написал песню.

В 2001 году Офелия сыграла в фильме-пародии «Шестой элемент», где её партнёром был Лесли Нильсен. В том же году она сыграла богиню Аишу в экранизации романа Генри Хаггарда «Она», а также снялась в комедии «Моя жена — актриса».

Дискография

Альбомы 
 1996: No Soucy!
 1998: Privacy
 2002: Explicit Lyrics
 2009: Résurrection

Синглы 
 1992: When I Got the Mood
 1994: Dad
 1995: Dieu m’a donné la foi
 1996: Shame on U
 1996: Le feu qui m’attise
 1996: Rien que pour lui
 1996: Keep It on the Red Light (совместно с Кулио)
 1998: I Spy
 1998: Je marche a l’envers
 1998: Elle pleure
 1999: Je cours
 2000: Ce que je suis
 2002: Sache
 2003: Tout le monde le fait
 2009: Affection
 2009: Juste un peu d’affection

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт